Az 1995-1996-os német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 20. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot a VfL Bochum nyerte meg, mögötte az Arminia Bielefeld és az MSV Duisburg jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 1995–1996-os Bundesliga
 1995–1996-os német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja  
 2. Bundesliga @ DFB 
 Kicker.de

Német labdarúgó-bajnokságok
Német 2